|-
| (81801) 2000 KU3||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81802) 2000 KN6||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81803) 2000 KQ6||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81804) 2000 KJ7||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81805) 2000 KU7||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81806) 2000 KJ8||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81807) 2000 KU11||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81808) 2000 KC13||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81809) 2000 KB15||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81810) 2000 KC16||||30 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81811) 2000 KR17||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81812) 2000 KX18||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81813) 2000 KV23||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81814) 2000 KE31||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81815) 2000 KP31||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81816) 2000 KR32||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81817) 2000 KH35||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81818) 2000 KP35||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81819) 2000 KS35||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81820) 2000 KA38||||24 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (81821) 2000 KF38||||24 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 81822 Джеймсерлі (Jamesearly)||||27 травня 2000||Обсерваторія Анса||М. Коллінс, Майнор Вайт
|-
| (81823) 2000 KP40||||30 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (81824) 2000 KS41||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81825) 2000 KG42||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81826) 2000 KP42||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81827) 2000 KM43||||26 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (81828) 2000 KT44||||28 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (81829) 2000 KF46||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81830) 2000 KJ46||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81831) 2000 KM46||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81832) 2000 KV46||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81833) 2000 KW46||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81834) 2000 KX46||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81835) 2000 KB47||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81836) 2000 KX47||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81837) 2000 KJ50||||31 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (81838) 2000 KB51||||29 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81839) 2000 KO52||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81840) 2000 KV52||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81841) 2000 KT53||||27 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81842) 2000 KU53||||27 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81843) 2000 KX53||||27 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81844) 2000 KV54||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81845) 2000 KG57||||30 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81846) 2000 KH58||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81847) 2000 KO58||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81848) 2000 KX58||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81849) 2000 KH59||||24 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (81850) 2000 KL60||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81851) 2000 KO60||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81852) 2000 KP60||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81853) 2000 KW60||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81854) 2000 KC61||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81855) 2000 KO61||||25 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81856) 2000 KG62||||26 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81857) 2000 KV64||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81858) 2000 KW64||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 81859 Джотейлор (Joetaylor)||||29 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81860) 2000 KA71||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81861) 2000 KK71||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81862) 2000 KD74||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81863) 2000 KV74||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81864) 2000 KX74||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81865) 2000 KO75||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81866) 2000 KO76||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81867) 2000 KK77||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81868) 2000 KZ77||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81869) 2000 KY78||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81870) 2000 LB1||||1 червня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (81871) 2000 LP3||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81872) 2000 LO4||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81873) 2000 LT4||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81874) 2000 LJ5||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81875) 2000 LU5||||4 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (81876) 2000 LN7||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81877) 2000 LQ7||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81878) 2000 LY10||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81879) 2000 LB11||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81880) 2000 LP13||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81881) 2000 LJ15||||4 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (81882) 2000 LN15||||5 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (81883) 2000 LP16||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81884) 2000 LL17||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81885) 2000 LC19||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81886) 2000 LE21||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81887) 2000 LS22||||9 червня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (81888) 2000 LH23||||1 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81889) 2000 LZ23||||1 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81890) 2000 LV24||||1 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81891) 2000 LV26||||5 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81892) 2000 LQ29||||4 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (81893) 2000 LR29||||4 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (81894) 2000 LF31||||6 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (81895) 2000 LP31||||5 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81896) 2000 LR32||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81897) 2000 LS32||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (81898) 2000 LE33||||4 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (81899) 2000 LH34||||3 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (81900) 2000 LF35||||1 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

81800